Кислянка — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Кислянка — посёлок в Целинном районе Курганской области.
 Кислянка — посёлок в Артёмовском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Кислянка —  село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Реки 
 Кислянка — река в Свердловской области России, приток Ревды.
 Кислянка — река в Львовской области Украины, приток Деревнянки.

Другие значения 
 Кислянка — фамилия.
 Кислянка — народное название барбариса.
 Кислянка — народное название  растения горец альпийский, Aconogonon alpinum (All.)

См. также 
 Кислянка-Дегтярская
 Кислянское